Het Schrijverke (gedicht), een gedicht van Guido Gezelle
 Het schrijverke (lied), een liedje van Will Ferdy op de tekst van dit gedicht
 Schrijvertjes, (Gyrinidae) een familie van kevers die leven op en in het water
 Schrijvertje, Gyrinus natator, schrijvertje of draaikever, een kever uit deze familie

Zie ook 
 Schrijvers (doorverwijspagina)
 Schrijver (doorverwijspagina)